Domani domani/Solo un'emozione – singolo di Laura Luca del 1978
 Domani domani – album raccolta di Laura Luca del 1998
 Domani domani – romanzo di Sergio Campailla